Ласси́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Конде-сюр-Нуаро. Округ коммуны — Вир.

Код INSEE коммуны — 14357. Из местечка Ласси происходит баронский род Ласси, с XII века обосновавшийся в Ирландии.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 348 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 218 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 158 были экономически активными, 60 — неактивными (показатель активности — 72,5 %, в 1999 году было 67,0 %). Из 158 активных жителей работали 134 человека (73 мужчины и 61 женщина), безработных было 24 (12 мужчин и 12 женщин). Среди 60 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 31 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Ласси 

Коммуны департамента Кальвадос